Plaats in Indonesië
 Taman Jaya (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Taman Jaya (Sumur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam